Olzano ima više značenja:
 Olzano, Brescia
 Olzano, Cremona